Conf. Univ. Dr. Ing. Ovidiu Sorin Cupșa (n. 26 iunie 1971, Bistrița) este Ambasador Maritim IMO. Ales Prim Vicepreședinte al Comitetului Adunării Generale a IMO in 2019.

Studii

Doctor în Științe,  cu teza de studiu a mecanicii fluidelor: „Contribuții la stabilirea mecanismului interacțiunii statice și dinamice dintre apă și structurile hidrotehnice”, în specializarea Inginerie Mecanică din 2010.

Absolvent al Universității Maritime Constanța, Facultatea Navigație și Transport Maritim în 2000.

Absolvent al Institutului de Marină Civilă din Constanța Facultatea Electromecanică Navală în 1994.
  
Absolvent al unor cursuri de management organizate de universități de prestigiu din: București, Londra, Dubai, Kuala Lumpur.

Perioada studenției

Pe perioada studiilor universitare a fost membru fondator și unul dintre liderii Ligii Studenților din Institutul de Marină Civilă, membru in Senatul Universitar și reprezentant al studenților în Consiliul Profesoral.

Participant cu arma în  mână la revoluția din decembrie 1989 în calitate de student-militar și participant la greva foamei din 6 - 7 februarie 1990, în urma căreia învățământul de marină comercială a fost demilitarizat și Constanța a devenit centru universitar.

Experiența profesională

În 1993 - 1994 a fost consilier în Fundația Română pentru Liberate și director al aparatului central al PNL.

Din 1994 a navigat ca ofițer în flota comercială română și internațională, iar din 1997 a deținut diverse funcții în sectorul public și privat.

2000 - 2002 - șef Corp Control Servicii Publice și șef Birou Dezvolotare în Primăria Constanța.

2004 - 2008, 2016 - Consilier județean în Consiliul Județean Constanța din partea PNL.

În anii 2005 - 2007 a deținut funcția de Director al "S.C. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA, Filiala Telecomunicații".

În anii 2007 - 2008 a deținut funcția de Director General și Președinte al Consiliului de Administrație la Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" SA.

În anii 2004 - 2008 a deținut succesiv pozițiile: Președinte al Consiliului de Administrație la Șantierul Naval Mangalia, membru AGA la Compania Națională de Investiții, membru AGA la Transcanal SA.

2008 - 2012, Consilier local în Consiliul Municipal Constanța din partea PNL.

Din 2012 predă la Universitatea Maritimă Constanța, Facultatea Navigație și Transport Maritim.

Din 2012 este Director General și Președinte al Consiliului de Conducere al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale.

Din 2013 este vicepreședinte al EDINNA - organizație europeană de formare profesională în domeniul naval.

A Fost Președintele Grupului Uniunii Europene la International Maritime Organization - IMO, pe perioada Președinției României la Consiliul Uniunii Europene (1 ianuarie - 30 iunie 2019).

A fost ales Prim Vicepreședinte de Comitet la 31-a Adunare Generală a International Maritime Organization.

Realizări importante

Este inițiator al proiectului privind "Sistemul de impozit pe tonaj al navelor maritime sub pavilion românesc".

A negociat în 2019 menținerea pe Lista Albă a IMO a personalului navigant român.

A fost Președintele Grupului Uniunii Europene la IMO, pe perioada Președinției României la Consiliul Europei.

A organizat prima vizită oficială a unui Secretar General al International Maritime Organization in Romania: 16 - 17 iunie 2016.

 A fost numit Ambasador Maritim IMO (2016).

A obținut în 2014 încheierea unui acord între România și Comisia Centrală a Rinului privind recunoașterea reciprocă a profesiei de marinar pe apele interioare.

În calitate de vicepreședinte al EDINNA și expert al proiectelor europene PLATINA și HINT este unul dintre inițiatorii introducerii de către Comisia Europeană a Directivei Europene privind standardele unice pentru navigația pe ape interioare ale UE.

Este inițiatorul și coordonatorul Master Planului național pentru transporturi pe canalele navigabile (2007 - 2008)  

Obiective principale: 

- introducerea  Canalului Dunăre - Marea Neagră în Coridorul VII Pan - European și creșterea importanței acestuia prin atragerea traficului de mărfuri din țările Europei Centrale; 

- promovarea unei hotărâri de guvern pentru concesionarea malurilor canalelor navigabile în vederea realizării de porturi private, obiective turistice și realizarea primelor concesiuni;

- inițiator al unei asociații a administrațiilor de căi navigabile de pe sectorul Rhin - Maine - Dunăre (proiectul NEWADA); 

- inițiator al programului RIS de monirorizarea a traficului pe apele interioare în România;

- inițierea demersurilor pentru finalizarea construcției Canalului Dunare-Bucuresti;

- retehnologizarea ecluzelor; 

- realizarea unui sistem de monitorizare a apei din canalele navigabile;

- realizarea unei ecluze pentru nave de agrement între Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari și lacul Sutghiol; 

- finalizarea a investițiilor în maluri pe canalele navigabile. 

Este inițiatorul campaniei "100 de zile pentru 100 de ani". Campania a implicat societatea civilă și a mediat dialogul între autoritățile responsabile în identificarea unei soluții de reabilitare și administrare a celui mai important monument arhitectonic în stil art-nouveau din sud-estul Europei - Cazinoul din Constanța și  a militat pentru mentinerea acestuia in proprietatea Consiliului Local Constanta.

Activitate internațională 

Din 2016 - Ambasador Maritim al International Maritime Organization. 

Din 2014 - Vicepresedinte al EDINNA - Asociația Europeană a Instituțiilor de Educație și Training în Domeniul Naval.

Din 2012 - Membru al Nautical Institute.

Din 2007 - Expert în cadrul unor proiecte eruropene de cercetare din sectorul naval: RIS COSAR, HINT, PLATINA II, LNG MASTER PLAN, GREEN DANUBE, DANUBE SKILLS.

Publicații de specialitate

A publicat ca autor sau coautor cărți si lucrări în reviste cotate ISI sau în Baza de Date Internațională, având ca obiect studiul canalelor navigabile românești și cu caracter tehnic în domeniul managementului naval, a mecanicii fluidelor, a fizicii teoretice.

Teza de doctorat
Contribuții la stabilirea mecanismului interacțiunii statice și dinamice dintre apă și structurile hidrotehnice, Universitatea Maritimă din Constanța, Facultatea de Electromecanică Navală, Catedra de Inginerie Mecanică Navală, Conducător științific, Prof. Dr. Ing. Dumitru DINU, 2010.

Cărți publicate

1. CUPȘA O.S., "Merchant Marine - The Story of a Silent Giant" - Ed. CERONAV, 2016.

2.CUPȘA O.S., "Dynamic Gravity - The Missing Part" - Ed. Nautica, 2015.

3. CUPȘA O.S. "Stemionica - Marea Teorie Unificată" - Ed.Nautica, 2013.

4. CUPȘA O.S. "Sisteme integrate de transport", Ed. Ceronav, 2012. 

5. CUPȘA O.S. “Stemionics – Grand Unified Theory”, Ed. Nautica, 2012.

6. CUPȘA O.S. Dragomir C. – “Exploatarea Sistemelor Portuare”, Ed. Nautica, 2011.

7. CIORBEA V., CUPȘA O. S. ș.a. - „Canalul Dunăre-Marea Neagră între istorie, actualitate și perspective”, Ed. Ex Ponto, 2008.  

8. KRUGER A. , CUPSA O. S. ș.a.     - „INFOPEDIA – Enciclopedie ilustrată”, producție Dorling Kindersley – Londra, Consilier Capitol Transport, Comunicații și Industrie, Ed. Mladinska Knjinga, 2006.

Articole/studii publicate  în reviste de specialitate de circulație internațională sau la manifestări științifice1. CUPSA, OVIDIU-SORIN. "THE
ROLE OF GLOBAL ECONOMICAL AND REGIONAL POLITICS IN THE TRANS-GLOBALIZATION OF
THE TRANSPORT ACTIVITY." Analele Universitatii Maritime Constanta
13.17 (2012). 2. Dinu, Dumitru, and Cupsa Ovidiu. "Using FLUENT as an
Experimental Stand Flow Through a Broken Barrage." Journal of Marine
Technology and Environment 2.2 (2009). 3.Cupsa Ovidiu. Sorin,
"DETERMINING THE SPEED OF THE LEVEL OF LIQUID FROM THE LOCK AT A LINEAR
VARIATION OF THE FLOW FROM THE FILLING (DRAINAGE) PIPE." Universitatii
Maritime Constanta. Analele 12.15 (2011): 47. 4. Ovidiu-Sorin, Cupsa.
"Aspects of the maritime transport evolution during the middle ages."
Universitatii Maritime Constanta. Analele 16.25 (2011): 2011. 5. Ovidiu-Sorin,
Cupsa. "Determining the speed of the level of liquid from the lock at a
linear variation of the flow from the filling (drainage) pipe." Constanta
Maritime University Annals 15.1 (2011): 47-50. 6. Dumitru, Dinu, and Cupsa
Ovidiu Sorin. "THE VELOCITY OF THE LOCK WATER LEVEL AT A LINEAR VARIATION:
OF THE FLOW IN THE FILLING (EMPTYING) CONDUIT." Journal of Marine
Technology & Environment 1 (2010). 7. Cupsa, Ovidiu-Sorin. "The
Evolution of the Economical Flows of the Transport Activities in the
Globalization Context." Constanta Maritime University Annals 17
(2012). 8. Ovidiu-Sorin, Cupsa. "THE ROLE OF GLOBAL ECONOMICAL AND
REGIONAL POLITICS IN THE TRANS-GLOBALIZATION OF THE TRANSPORT ACTIVITY." Constanta
Maritime University Annals 17.1 (2012): 249-252. 9. Ovidiu-Sorin, Cupsa.
"Factors and trends that influence the global integrated transport
system." Universitatii Maritime Constanta. Analele 16.21 (2011):
2011. 10. Ovidiu-Sorin, Cupsa. "The influence of the block coefficient on
the ship's behavior on its maneuvers in shalow waters having navigation
restrictions." Constanta Maritime University Annals 15.1 (2011):
43-46. 11. Popa,
Teodor; Cupsa, Ovidiu Sorin , Carbon dioxide transport and storage, Advanced
Materials Research, Date : 2014, Volume: 1036, Pages: 975 – 980, ISBN:
9783038352556 12. Costel Stanca, Viorela-Georgiana
Stîngă, Ștefan Georgescu, Ovidiu Sorin Cupșa (2015), The evaluation of
environmental impact and the external costs of urban transport in Constanta,
ModTech International Conference Modern Technologies in Industrial Engineering,
Iunie 17-20, Mamaia, Romania, IOP Conferences Series: Materials  Science and Engineering 95 (1), 012129 13. G Martinas, OS
Cupsa, LC Stan, A Arsenie,  Cold flow
simulation of an internal combustion engine with vertical valves using layering
approach,  IOP Conference Series:
Materials Science and Engineering 95 (1), 012043 14.
Stanca
Costel, Stîngă Viorela-Georgiana, Georgescu Ștefan, Cupșa Ovidiu Sorin (2015),
Approaches on Collecting and Use of Students Feedback for Continuous
Improvement in Maritime Higher Education, Proceedings of The 25th International
Business Information Management Association Conference, May 7-8, 2015, IBIMA
Conference Amsterdam, Netherlands, pp. 1264- 1273, ISBN: 978-0-9860419-4-5. 15. G Martinas, OS
Cupsa, N Buzbuchi, A Arsenie, Modeling with finite volume the combustion in
direct injection natural gas engine using non-premixed combustion model,
Innovative Computing Technology (INTECH), 2015 Fifth International Conference,
20-22 May 2015, Page(s): 72 - 77 , DOI:   
10.1109/INTECH.2015.7173485, Publisher: 
IEEE  16. M.G.
Chitu, T. Popa, O. Cupsa, 
INTER-INSTITUTIONAL COLLABORATION – A TOOL FOR DIVERSIFYING THE
PROFESSIONAL SKILLS OF NAVAL ENGINEERING GRADUATES, INTED2014 Proceedings, Pages:
6682-6688, Publication year: 2014, 978-84-616-8412-0, Conference name: 8th
International Technology, Education and Development Conference, Spain 16. T.
Popa, O.S. Cupsa, M.G. Chitu, NEW TEACHING METHODS FOR STUDENTS USING
SIMULATORS, INTED2015 Proceedings, Pages: 1826-1832, Publication year: 2015,
ISBN: 978-84-606-5763-7, 9th International Technology, Education and
Development Conference, Dates: 2-4 March, 2015, Spain   17.
Martinas,
George, et al. "Influence of ANSYS FLUENT on Gas Engine Modeling." (2014),
Transactions on Machine Design Volume 2 Number 2, p. 51-63 18. G.
Martinas, O.S. Cupsa, Numeric Wake Equalizing Duct Geometry Optimization for a
Given Ship, Journal Vol. 9 No. 2 - June 2015
19. Popa,
Teodor, and Ovidiu Sorin Cupsa. "Controllable Pitch Propeller System Using
the Shaft Line Energy." Advanced Engineering Forum. Vol. 13. 2015. 20. “Simulators
– The Bridge Connection Between Universities Aand Industry”, autori Teodor
Popa, Ovidiu Sorin Cupsa, ModTech 2013, Sinaia, Romania.

Lucrări prezentate la diferite seminarii/expoziții susținute și nepublicate, cursuri de specialitate: 
CUPȘA O.S. – “Exploatarea Sistemelor Portuare – Curs și aplicații”, - Universitatea Maritima Constanța, Facultatea Navigație și Transport Naval, Specialitatea Navigație și Transport Maritim și Fluvial, IFR, 2011.
CUPȘA O. S. - „Modele matematice de studiu a acțiunii hidrostatice și hidrodinamice a apei asupra materialelor nemetalice” Referat III, septembrie 2009.
CUPȘA O. S. - „Transformari reversibile și ireversibile ale materialelor nemetalice în contact cu apa” Referat II, septembrie 2008.
CUPȘA O. S. - „Considerente generale privind stabilirea mecanismului acțiunii apei asupra construcțiilor hidrotehnice”, Referat I, iunie 2006.
CUPȘA O. S.  -  “Caracteristici constructive ale navelor de tip Hovercraft” – lucrare de licență, Universitatea Maritimă  Constanța, 2000.
CUPȘA O. S.   -  “Dotări specifice la bordul unei nave de cercetări subacvatice” – lucrare de licență, Institutul de Marina Civilă Constanta, 1994.

Publicații literare

1. "Iluziile unui secol" - volum de poezie, Editura Dobrogea, 2012.

2. "Flamingo" - volum de poezie, editura Dobrogea, 2013.

3. "Secretul lui Polichinelle" - eseuri, editura Muntenia, 2013.

4. "Heruvimi peste Antile" - poezie, editura Dobrogea, 2014.

Familie

Elena Cupșa, medic (n. 1984).
Copii: Almeria-Lerida (n. 1998), Edmond(n. 2000), Elena-Sofia (n. 2010), Eric-Andrei (n.2012).

Bibliografie selectiva 

"Enciclopedia personalitǎților din România", Ediția a IV-a, 2009, pag. 402 [1]; 

"În numele tatǎlui", Farcaș, M. - Ed.Oriento, Constanța, 2007, pag. 214 - 227 [2];
 
"Canalul Dunăre-Marea Neagră între istorie, actualitate și perspective", Ciorbea,V; Cupșa, O ș.a., Editura Ex Ponto, Constanța, 2008, pag. 331 - 341 [3];

"Enciclopedia personlităților din România", Ediția a 6-a, 2011 [4];

Site-uri oficiale ale unor instituții publice:

URL: www.cmu-edu.eu [5];

URL: www.acn.ro [6],

URL:www.ceronav.ro,

URL: www.googlescholar.com.

Note

Politicieni români în viață
Nașteri în 1971
Ingineri români în viață